TiB se može odnositi na:

 Тебибајт, jedinica
 Trends in Biotechnology, časopis